Князь Михаил Биртвелович Туманов (Туманишвили) (, ), , Хелтубани,  (ныне — Горийский муниципалитет) — , Тифлис) — грузинский и российский ,  и .

Биография 
Представитель древнего армянского рода Туманянов, которым в 1726 году грузинский царь Теймураз II пожаловал наследственную должность царских секретарей (мдиванбегов), поместья и родовой герб.

Родился в родовом имении Хелтубани. Воспитывался в Тифлисском дворянском пансионе. Служил по судебной части и был главным деятелем по введению крестьянской реформы на Кавказе в 1864 году.

М. Б. Туманов принадлежал к грузинской литературной фамилии, из которых в XVIII веке были известны поэты Игнатий и Георгий Тумановы. Начал писать в юности в 18—20 лет, в 1836—1838 годах увлекшись поэзией Пушкина, из которого перевёл «Я помню чудное мгновенье», «Зимний вечер», «Бахчисарайский фонтан» и сцены из «Каменного гостя». Его оригинальные стихотворения отмечены меланхолией.

В конце 1850-х годов — М. Б. Туманов был одним из видных сотрудников первого грузинского журнала «Цискари» («Заря»), где помещал как поэтические произведения, так и фельетоны под названием «Листок болтуна», посвященные злободневным вопросам. М. Б. Туманов — один из первых фельетонистом в Грузии. Сторудничал участие в местной русской прессе.

Избранные его стихотворения, созданные под влиянием грузинских поэтов Бараташвили и Орбелиани и несколько фельетонов изданы отдельной книжкой (Тифлис, 1881).

Похоронен в армянском Пантеоне Ходживанка (Тбилиси).

В браке с княгиней Елизаветой Ениколоповой родились сыновья Василий Михайлович, театральный деятель и публицист Константин Михайлович Тумановы.

Примечания

Ссылки 
 

Театральные деятели Грузии
Михаил